Rafi est un acronyme et un nom propre.

Acronyme 
 un acronyme hébreu ayant servi à désigner un parti politique israélien, le Rafi.
 un acronyme hébreu ayant servi dans un premier temps comme nom (« Rafi-Liste nationale ») à un parti israélien, l'Ometz.
 un acronyme désignant un type d'indices boursiers (cf. par exemple FTSE RAFI US 1000 Index)

Toponyme 

 Rafi, zone de gouvernement local au Nigeria.

Patronyme 

 Claude Rafi (?-1553), facteur de flûtes lyonnais.
 Mohammed Rafi, chanteur indien.

Prénom 
Rafi est également un prénom porté par :
 Rafi Haladjian, homme d’affaires franco-libanais d’origine arménienne.

Voir aussi